L'Open d'Australie 2018 se déroule du 15 au , à Melbourne. Il s'agit de la  du tournoi de tennis de l'Open d'Australie, première levée de la tournée du Grand Chelem. Roger Federer y joue sa  finale du Grand Chelem qu'il remporte face à Marin Čilić, pour une  victoire à Melbourne, portant son record à vingt titres dans les quatre tournois majeurs. Chez les dames, Caroline Wozniacki remporte son premier titre du Grand Chelem en battant la n°1 mondiale Simona Halep en finale.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Chez les hommes, ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison est l'occasion pour certains cadors du circuit de faire leur retour à la compétition et pour d'autres de tenter de confirmer leur état physique. Insuffisamment remis de leur blessure, Andy Murray, blessé à la hanche gauche depuis Wimbledon, et Kei Nishikori, en délicatesse avec son poignet droit depuis , ont déclaré forfait pour le Majeur australien. Les deux hommes, qui occupaient à l'entame du tournoi l'année précédente la  et  place mondiale, pointent à la même période cette année respectivement au  et  rang. D'autres sont incertains à l'entame du tournoi. C'est le cas de Novak Djokovic, blessé au coude et qui n'a plus joué en compétition officielle depuis . Le Serbe a d'ailleurs dû se retirer des tournois d'Abu Dhabi et de Doha. Stanislas Wawrinka, également absent des courts depuis Wimbledon 2017, s'est, quant à lui, fait opérer du genou gauche dans le courant de l'été et n'a pas repris le chemin de la compétition depuis. Enfin, Rafael Nadal, numéro 1 mondial et auteur d'une saison 2017 exceptionnelle avec, entre autres, deux titres à Roland-Garros et l'US Open, est blessé au genou droit depuis novembre et a pris du retard dans sa préparation, le contraignant à se retirer du tournoi de Brisbane. Ce début de saison est également l'occasion pour d'autres joueurs de confirmer leur statut de favori. C'est le cas du tenant du titre Roger Federer, numéro 2 mondial, épargné par les blessures et qui a déjà renoué avec la compétition à l'occasion de la Hopman Cup. Grigor Dimitrov,  mondial et vainqueur du Masters, et David Goffin, remonté au  rang mondial grâce, notamment, à sa finale à Londres, ont à cœur, eux aussi, de confirmer leur état de forme et de tenter de décrocher leur premier titre du Grand Chelem.

En double messieurs, Łukasz Kubot et Marcelo Melo, numéros 1 mondiaux de la discipline, apparaissent comme les plus sérieux prétendants au titre. Mais ils devront se confronter à leurs dauphins Henri Kontinen et John Peers, tenants du titre et vainqueurs du dernier Masters en novembre dernier, ainsi que d'Oliver Marach et Mate Pavić, déjà titrés à deux reprises depuis le début de la saison.

Chez les dames, aucune joueuse n'est réellement favorite. La tenante du titre Serena Williams, qui a remporté le tournoi à sept reprises, est absente, insuffisamment préparée après la naissance de sa fille. Le tableau est très ouvert, plusieurs joueuses en forme peuvent s'imposer. C'est le cas d'Elina Svitolina, la plus titrée l'année précédente avec cinq titres à son palmarès et déjà un cette saison à Brisbane début janvier, Simona Halep,  mais qui n'a jamais remporté de titre du Grand Chelem, Garbiñe Muguruza, tenante du titre à Wimbledon et Cincinnati, Caroline Wozniacki, qui a atteint huit finales la saison précédente et remporté 2 titres au Masters et à Tokyo et déjà une finale cette saison à Auckland, ou encore Venus Williams, finaliste lors des Grands Chelems australien et britannique. La place de numéro 1 mondiale à l'issue du tournoi est d'ailleurs disputée, six joueuses ayant une chance d'y accéder.

En double dames, la numéro 1 mondiale Martina Hingis, ayant pris sa retraite à l'issue du Masters, ne s'aligne pas aux côtés de Latisha Chan, avec qui elle avait décroché l'US Open l'année précédente. Cette dernière est associée à la Tchèque Andrea Sestini Hlaváčková. Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová ne pourront pas non plus défendre leur titre, l'Américaine s'étant blessé gravement au genou à Wimbledon l'année précédente. Ekaterina Makarova et Elena Vesnina, têtes de série 2, titrées trois fois en 2017, et notamment à Wimbledon, font partie des favorites.

En double mixte, Martina Hingis, désormais jeune retraitée, ne s'aligne pas aux côtés de Jamie Murray, avec qui elle avait décroché Wimbledon et l'US Open en 2017. Ce dernier, associé à la Taïwanaise Latisha Chan, apparaissent comme les favoris de la compétition avec les tenants du titre Abigail Spears et Juan Sebastián Cabal.

Forfaits 
Chez les messieurs, on note les forfaits du Belge Steve Darcis, blessé au coude, du Britannique Andy Murray, blessé à la hanche, du Japonais Kei Nishikori, insuffisamment remis d'une blessure au poignet, du Serbe Filip Krajinović, blessé au tendon d'Achille, et du Taïwanais Lu Yen-hsun, blessé à l'épaule.

Chez les dames, on note les forfaits de l'Américaine Serena Williams, tenante du titre, insuffisamment préparée après la naissance de sa fille, de l'Allemande Laura Siegemund, blessée au genou, de la Biélorusse Victoria Azarenka, pour raisons personnelles, de la Chinoise Zheng Saisai, blessée au genou droit, de la Croate Ana Konjuh, blessée à la jambe droite, de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, blessée à l'épaule, des Russes Margarita Gasparyan, blessée à l'épaule et Svetlana Kuznetsova, blessée au poignet, et de la Suissesse Timea Bacsinszky, insuffisamment remise d'une blessure au poignet droit.

Pendant le tournoi 
Durant la première semaine, la température atteint 40 degrés. Certains joueurs se plaignent de la programmation des matchs lors des périodes de grosse chaleur.

Simple messieurs 
Parmi les défaites du  tour, on note celles marquantes de Jack Sock (), Kevin Anderson (), John Isner () et Milos Raonic ().

Au  tour, on note les défaites de David Goffin (), battu par Julien Benneteau, âgé de 36 ans et qui dispute son dernier Open d'Australie, ainsi que de Stanislas Wawrinka, battu par l'Américain Tennys Sandgren ().

Ivo Karlović se qualifie pour le  tour à 38 ans et devient le joueur le plus âgé à atteindre ce stade de la compétition à l'Open d'Australie depuis 40 ans (Ken Rosewall en 1978).

Alexander Zverev () s'incline au  tour contre Chung Hyeon () en 5 sets. Le Sud-Coréen atteint ainsi pour la première fois de sa carrière la deuxième semaine d'un Majeur.

L'Américain Tennys Sandgren et le Hongrois Márton Fucsovics se hissent pour la première fois de leur carrière en 1/8 de finale d'un Grand Chelem et atteignent ainsi leur meilleur classement à l'issue du tournoi.

D'autres sont également plus chanceux, comme Adrian Mannarino, ayant profité du forfait tardif de Kei Nishikori et de l'élimination hâtive de Milos Raonic au . Le Français atteint le top 25 mondial, pour la première fois de sa carrière, à l'issue du tournoi.

C'est la première fois depuis l'Open d'Australie 2015 qu'aucun Français ne figure en 1/8 de finale d'un Grand Chelem.

En ralliant les 1/4 de finale, Rafael Nadal s'assure de rester numéro 1 mondial à l'issue du tournoi.

Après Stanislas Wawrinka au , l'Américain Tennys Sandgren, qui n'avait jamais remporté de match en Grand Chelem, s'offre le scalp de Dominic Thiem () et file en 1/4 de finale. Toutefois, sa performance est ternie par une polémique liée à ses convictions politiques, proches de l’extrême droite américaine, et l'accusant de complotisme et de racisme. Serena Williams fût notamment l'objet de discrimination de la part de son compatriote sur Twitter en 2015, cette dernière exigeant des excuses publiques.

L'ex numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui faisait son retour à la compétition après plusieurs mois de convalescence, est éliminé en 1/8 de finale par Chung Hyeon (). Ce dernier devient le premier Sud-Coréen à atteindre le dernier carré d'un Grand Chelem.

Pour la première fois depuis l'Open d'Australie 1999, deux joueurs non tête de série se hissent en 1/2 finale.

Kyle Edmund se qualifie pour la première fois de sa carrière en 1/2 finale d'un tournoi du Grand Chelem. C'est également la première fois de sa carrière qu'il bat un joueur du top 10 mondial en écartant Grigor Dimitrov (). Il devient ainsi le sixième Britannique à atteindre le dernier carré d'un Majeur après Andy Murray, Greg Rusedski, John Lloyd, Roger Taylor et Tim Henman.

Blessé à la jambe droite, le finaliste sortant Rafael Nadal abandonne en 1/4 de finale peu après le début du  face à Marin Čilić. Le Croate rejoint pour la première fois depuis 2010 le dernier carré de l'Open d'Australie.

Marin Čilić se qualifie pour la finale en battant Kyle Edmund et s'assure d'intégrer le top 3 pour la première fois de sa carrière à l'issue du tournoi. Il affronte en finale le tenant du titre Roger Federer qui s'impose en 1/2 finale sur abandon contre Chung Hyeon, blessé au pied. Le Suisse joue sa  finale en Grand Chelem, dans un remake de la finale de l'année précédente à Wimbledon, qu'il a remportée.

Le beau parcours de Chung Hyeon lui permet de faire un bond de 29 places au classement ATP, passant de la  à la  mondiale à l'issue du tournoi, son meilleur classement en carrière. Il en est de même pour l'autre demi-finaliste, Kyle Edmund, qui gagne 23 places, passant de la  à la  mondiale.

Simple dames 
Venus Williams, finaliste sortante, est éliminée au  tour par la Suissesse Belinda Bencic. Seulement 4 joueuses américaines sur 18 en lice passent au  tour.

Kristina Mladenovic enchaîne une  défaite consécutive en simple, s'inclinant au  tour contre la Roumaine Ana Bogdan ().

Marta Kostyuk, lauréate du titre junior et invitée en qualifications, atteint le  tour à seulement 15 ans, devenant la plus jeune joueuse à se qualifier à ce stade d'un tournoi du Grand Chelem depuis 1997.

Profitant de la déconvenue de Venus Williams au , Jeļena Ostapenko et Caroline Garcia grappillent une place au classement, et atteignent le  et  respectif à l'issue du tournoi, leur meilleur classement en carrière.

À l'issue du , Angelique Kerber demeure la seule gagnante d'un tournoi du Grand Chelem encore en lice à Melbourne. Grâce à sa victoire sur Madison Keys () en 1/4 de finale, elle fait son retour dans le top 10 du classement WTA, après avoir perdu au  l'année précédente à Flushing Meadows, ce qui l'avait propulsée hors du top 10.

Pour sa première participation au tournoi, la Belge Elise Mertens se qualifie pour le dernier carré après avoir éliminé la  mondiale Elina Svitolina en 1/4 de finale.

L'Allemande Angelique Kerber, battue en 1/2 finale par Simona Halep, rate l'occasion de rallier la finale pour la deuxième fois en 3 ans à Melbourne, en laissant passer 2 balles de match.

La finale voit s'affonter les deux premières têtes de série, Simona Halep et Caroline Wozniacki, qui ont la même particularité : elles font alors partie d'un groupe de 5 joueuses ayant été  mondiale et à n'avoir jamais remporté de titre du Grand Chelem. Toutes deux atteignent leur troisième finale du Grand Chelem (après deux fois à Roland-Garros pour Halep et deux fois à l'US Open pour Wozniacki). Cette finale permet ainsi à l'une d'entre elles de remporter son premier titre en Grand Chelem, avec également comme enjeu la place de  mondiale à l'issue de leur rencontre.

Double messieurs 
Déjà présent à Brisbane début janvier, Lleyton Hewitt sort de sa retraite pour disputer le double aux côtés de son ancien partenaire Sam Groth, qui fera ses adieux au circuit à l'issue du tournoi. Les deux Australiens se qualifient pour les quarts de finale où ils disputent leur dernier match face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah.

Au  tour, les tenants du titre et numéros 2 mondiaux Henri Kontinen et John Peers sont éliminés par Radu Albot et Chung Hyeon, respectivement classés à la  et  place mondiale en double. C'est également le cas des têtes de série  Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, sortis par Hans Podlipnik-Castillo () et Andrei Vasilevski (), alors qu'ils menaient 5-1 dans le jeu décisif du dernier set et se sont procuré une balle de match. Même désillusion pour les têtes de série  Jamie Murray et Bruno Soares, battus par la légende de 44 ans Leander Paes et son partenaire Purav Raja, ainsi que pour les numéros 3 mondiaux Jean-Julien Rojer et Horia Tecău, défaits par Sam Groth et Lleyton Hewitt.

Le Japonais Ben McLachlan,  mondial en double, avec son partenaire Jan-Lennard Struff, atteint les 1/2 finales pour sa première participation à un tournoi du Grand Chelem. Ils créent l'exploit en battant en 1/4 de finale les numéros 1 mondiaux Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il devient le premier Japonais à atteindre le dernier carré d'un Majeur depuis Kōsei Kamo et Atsushi Miyagi en 1955.

Double dames 
La paire américaine Jennifer Brady - Vania King, bénéficiaire d'un classement protégé, fait sensation en éliminant tour à tour les têtes de série 2 Ashleigh Barty - Casey Dellacqua et 13 Nicole Melichar - Květa Peschke. Jennifer Brady atteint, quant à elle, pour la première fois de sa carrière les 1/4 de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Double mixte 
En 1/4 de finale, Andrea Sestini Hlaváčková et Édouard Roger-Vasselin obtiennent trois balle de match, dont une à 9 points à 8 dans le super tie-break et ratent de peu la qualification pour le dernier carré. En effet, à la suite d'un malentendu entre les deux partenaires pour smasher la balle qui aurait pu leur permettre de se qualifier pour les demi-finales, la raquette de la Tchèque tombe et touche le filet avant le deuxième rebond de la balle, donnant ainsi le point à leurs adversaires. Ils finiront par s'incliner 13-11 dans la dernière manche et offrir la victoire à Ekaterina Makarova et Bruno Soares.

Titré en double messieurs, Mate Pavić, et sa partenaire Gabriela Dabrowski, remporte également la finale du double mixte face à Tímea Babos et Rohan Bopanna.

Lauréats 
En simple messieurs, à l'occasion de sa  finale en Grand Chelem, Roger Federer conserve son titre en écartant en finale Marin Čilić en 5 sets et  de jeu. Le Suisse rentre un peu plus dans l'histoire en devenant le seul joueur à remporter 20 Majeurs et le  joueur de l'ère Open à remporter 4 titres du Grand Chelem après 30 ans (après Rod Laver et Ken Rosewall).

En double messieurs, Oliver Marach et Mate Pavić remportent leur  ensemble en battant en finale Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils décrochent leur  titre de la saison après Doha et Auckland et restent invaincus depuis le  janvier (14 victories pour 0 défaites).

En simple dames, Caroline Wozniacki remporte le  en Grand Chelem de sa carrière en battant en finale Simona Halep. Cette victoire lui permet de retrouver la place de  mondiale, plus de 7 ans après l'avoir occupée à seulement 20 ans. Il s'agit du  de sa carrière en simple.

En double dames, Tímea Babos et Kristina Mladenovic signent leur  ensemble en battant en finale Ekaterina Makarova et Elena Vesnina. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline. Il s'agit également du  de Grand Chelem pour la Française, qui avait déjà remporté Roland-Garros en 2016, aux côtés de Caroline Garcia. Elle peut retrouver le sourire grâce à ce sacre, elle qui reste sur une série de 15 défaites consécutives en simple.

En double mixte, Gabriela Dabrowski et Mate Pavić remportent leur  ensemble en battant en finale Tímea Babos et Rohan Bopanna. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Tennis en fauteuil roulant

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Simple quads

Double quads

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Dotation du tournoi

Navigation 

2018
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2018
Tennis en janvier 2018